Анастасия Васильевна Черноколенко () — украинская боксёрша. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. Двукратный призёр чемпионатов Европы 2018 и 2019 годов. Чемпионка Украины 2014 года.

Карьера 
Начиная с 2010 года она активно участвует в международных соревнованиях по боксу. В 2014 году стала чемпионкой Украины в весе до 81 кг.

В 2014 году в корейском Чеджу на мировом первенстве завоевала бронзовую медаль, уступив в полуфинале индийской спортсменке Савити.

На европейском чемпионате 2018 года, который состоялся в Софии, она завоевала бронзовую медаль.

На 10-м чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии, в поединке первого раунда она уступила колумбийской спортсменке Джессике Кайседо, и покинула турнир.

В 2019 году Черноколенко приняла участие в чемпионате Европы по боксу, который состоялся в Испании. Она добралась до полуфинала, в котором уступила своей сопернице из Турции Элиф Гюнери и завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы.

Примечания 

Боксёры Украины
Женщины-боксёры